Coopmansdvärgtyrann (Zimmerius minimus) är en fågel i familjen tyranner inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Coopmansdvärgtyrann delas in i två underarter med följande utbredning:
 Z. m. minimus – Sierra Nevada de Santa Marta i nordöstra Colombia
 Z. m. cumanensis – norra Venezuela

Den betraktas ofta som en underart till gulmaskad dvärgtyrann (Z. chrysops).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Tyranner
Fåglar i neotropiska regionen